Tindafjall kan syfta på följande platser:

Island 

 Tindafjall (berg i Island, Västfjordarna), 
 Tindafjall (berg i Island, Västlandet), 

Robotskapade Islandförgreningar